Ahuatempan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Inés Ahuatempan (ort), Puebla, 
 Ahuatempan, Huatlatlauca, ort, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar